

Cinema 
 Una promessa è una promessa (Jingle All the Way) – film del 1996 diretto da Brian Levant

Musica 
 Jingle All the Way  – album dei Crash Test Dummies del 2002
 Jingle All the Way – album dei Béla Fleck and the Flecktones del 2008